Assenza di peso
 Gravità zero – romanzo di fantascienza di Lois McMaster Bujold del 1988